Любомір Вішньовський (; 11 серпня 1976, м. Топольчани, ЧССР) — словацький хокеїст, захисник.

Кар'єра 
Виступав за «Слован» (Братислава), «Лос-Анджелес Кінгс», «Едмонтон Ойлерс», «Анагайм Дакс», «Нью-Йорк Айлендерс».

В чемпіонатах НХЛ — 883 матчі (128+367), у турнірах Кубка Стенлі — 28 матчів (0+8).

У складі національної збірної Словаччини дебютував провів 141 матч (18 голів); учасник зимових Олімпійських ігор 2002, 2006 і 2010 (16 матчів, 4+4), учасник чемпіонатів світу 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 2005, 2008 і 2011 (57 матчів, 10+4), учасник Кубка світу 1996 і 2004 (5 матчів, 0+0). У складі молодіжної збірної Словаччини учасник чемпіонатів світу 1994, 1995 і 1996. 

Брат: Тібор Вішньовський.

Досягнення 
 Чемпіон світу (2002), срібний призер (2000), бронзовий призер (2003). 
 Чемпіон Словаччини (1998, 1999, 2000, 2005), бронзовий призер (1995, 1997)
 Учасник матчу всіх зірок НХЛ (2007)
 Найкращий хокеїст Словаччини (2005).

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Література

Посилання 
 Профіль  на Eliteprospects  
 

Уродженці Топольчан
Словацькі хокеїсти
Гравці збірної Словаччини з хокею
Хокеїсти «Слована»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Задрафтовані «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2010
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти, дискваліфіковані за вживання допінгу
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1998